World Games 2005 – 7. edycja World Games, która została rozegrana były w Duisburgu (Niemcy) w dniach 14-24 lipca 2005 roku. Udział wzięło ponad 3000 zawodników, którzy startowali w 39 nieolimpijskich dyscyplinach sportowych.

Lista dyscyplin World Games 2005

Pokazowe dyscypliny 
  ()
  ()
  ()
  ()
  Halowy hokej na trawie ()
  Trial motocyklowy ()

Sporty World Games niebędące w programie World Games 2005 
 Disc golf
 Surfing

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 World Games

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  [dostęp: 28 października 2016].